Isla Pájaro —o isla Pájaros—, en geografía, puede referirse a:

 La isla Pájaro (o isla Bird), en el extremo noroeste del archipiélago de las islas Georgias del Sur.
 La isla Pájaro, situada frente a la península Valdés, en Chubut (Argentina).
 La isla Pájaro (o isla Bird), situada al sur de la isla Gran Malvina.
 La isla Pájaros, situada en la boca de la bahía de la Anunciación, de la isla Soledad, del archipiélago de las islas Malvinas.
 La Isla Pájaros, situada frente al puerto de Veracruz (México).